Gminy w USA:
 Round Prairie (ang. Round Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Round Prairie (ang. Round Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Round Prairie (ang. Round Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Round Prairie (ang. Round Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Round Prairie (ang. Round Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams